Stucker ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Stucker (1772–1824), deutscher Jurist und Offizier
 Stephen Stucker (1947–1986), US-amerikanischer Schauspieler